Bačkora může být:

 množné číslo bačkory – domácí obuv 

příjmení osob
 Josef Množislav Bačkora (1803–1876) – český učitel, spisovatel a překladatel, bratr Štěpána
 Přemysl Bačkora, známý jako Bedřich Bernau (1849–1904) – česko-německý spisovatel, syn Josefa Množislava
 Štěpán Bačkora (1813–1887) – český učitel, spisovatel a redaktor, bratr Josefa Množislava

podobné
 Jozef Bačkor (1919–1988) – slovenský fotbalista

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení